La  du Tour d'Espagne 1998 a eu lieu le  entre León et Salamanque. Elle a été remportée par Fabrizio Guidi.

Récit 
Fabrizio Guidi remporte au sprint sa troisième victoire d'étape ; le classement général ne subit aucun changement notable. En raison des écarts encore très réduits, la Vuelta se jouera dans les trois prochains jours, avec 2 étapes de haute montagne et un contre-la-montre.

Classement de l'étape

Classement général

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tour d'Espagne 1998

Liens externes 
  Le Tour d'Espagne 1998 sur le site officiel du Tour d'Espagne
  L'étape sur autobus.cyclingnews.com
  

18
1998-18
1998, 18